International Lawn Tennis Challenge 1920 je bil petnajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Polfinale

Challenge

1920 v športu
1920